""Mácula"" pode ser também manchas.

Mácula pode ter os seguintes significados:

Mácula lútea, uma região da retina humana
Mácula do sáculo e mácula do utrículo, regiões desses respectivos órgãos do aparelho vestibular do ouvido interno
Mácula densa, um grupo de células componentes do aparelho justaglomerular renal
Mácula medular, tecido vegetal anômalo encontrado no lenho, geralmente causado por trauma
Mácula, lesão dermatológica pigmentar de característica hipercrômica ou hipocrômica

Desambiguação